Сен-Ва-ла-Уг, Сен-Вааст-ла-Уґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 80 км на північний захід від Кана, 55 км на північ від Сен-Ло.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 919 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1898,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро
 Сен-Ва-ла-Уг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ва-ла-Уг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Манш